Alarm ( all’arme, Do zbraně!) označuje:

 poplach, signál ohrožení. Z původně vojenského povelu se slovo rozšířilo i na jiné signály nebezpečí nebo i jen varování či výzvy k okamžitému jednání, případně útěku. 
 poplašné zařízení
 Alarm (časopis) – dvouměsíčník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
 Alarm (film) – irský thriller z roku 2008

Podobné 
 A2larm – internetový názorový deník

Odkazy

Reference

Externí odkazy